Dit is de lijst van Nederlandse voetbalkampioenen van het seizoen 2007/08.

Bij de mannen betreft het de kampioenen in de veldvoetbalcompetities voor de standaardelftallen, zijnde de beide profcompetities, de algeheel en de zaterdag- en zondag amateurkampioenen en de kampioenen van de 233 amateurcompetities van de Hoofdklasse tot en met de Zesde klasse.

Bij de vrouwen betreft het de kampioenen van de Eredivisie, de Hoofdklasse en de Eerste klasse.

Mannen 
In de Eredivisie veroverde PSV voor het vierde opeenvolgende seizoen de landstitel. PSV evenaarde hiermee hun prestatie die van 1986-1989 werd geleverd. HVV is de enige andere club die vier keer op rij landskampioen werd. HVV deed dit van 1900-1903 als winnaar van de kampioenscompetities.

De zaterdagamateurclub VV Young Boys werd ook voor het vierde opeenvolgende seizoen kampioen in hun klasse (West-I 5B-4E-3C-2A). De eveneens zaterdagclub VV Dokkum won voor de derde keer op rij het klassekampioenschap (Noord 6D-5B-4B). Daarnaast wonnen zeven zaterdagcubs voor het tweede opeenvolgende seizoen het klassekampioenschap; HHC Hardenberg (2x HC), VV Spirit (West-II 3C-2C), VV Grijpskerk (Noord 4B-3C), LV Roodenburg (West-II 5A-4A), VV Oudehaske (Noord 6A-5A), VV Leeuwarden (Noord 7C-6A) en VV Roden (Noord 7B-6D). In de zondagafdeling wonnen negen clubs voor het tweede opeenvolgende seizoen het klassekampioenschap;SV Deurne (Zuid-II 1D-HB), FC Boshuizen (West-II 3A-2C), VV Kolping Boys (West-I 4A-3A), SSS'18 (Zuid-II 4F-3C), SV United/DAVO (West-I 5F-4D), WDS '19 (Zuid-I 5G-4C), VV Boskant (Zuid-II 5H-4G), VV Harlingen (Noord 5A-4A), SV Schinnen (Zuid-II 6B-5C).

Landelijk

Zaterdagclubs
 N.B. Clubs gemarkeerd met * werden kampioen na beslissingswedstrijd.

Zondagclubs
 N.B. Clubs gemarkeerd met * werden kampioen na beslissingswedstrijd.

Beslissingswedstrijden
In twaalf competities eindigden twee clubs bovenaan met een gelijk puntentotaal, het kampioenschap in deze competities werd beslist door een beslissingswedstrijd op neutraal terrein.

 * Nederhorst kampioen op basis beter doelsaldo in competitie.

Vrouwen

Landelijk

Nederlands voetbalseizoen 2007/08